Девинци е село в Южна България. То се намира в община Момчилград, област Кърджали. Жителите му са главно турци алиани.

Бележки

Външни препратки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Момчилград